Markvartice est un toponyme qui peut désigner :

Markvartice, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Markvartice, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Markvartice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Markvartice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie